Corwin peut désigner :

Patronyme 

 Amber Corwin (1978-), patineuse artistique américaine ;
 Amy Cohen-Corwin, mathématicienne américaine ;
 Edward Samuel Corwin (1878-1963), président de l'American Political Science Association ;
 Ivan Corwin (né en 1984), mathématicien américain ;
 Miles Corwin, écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Norman Corwin (1910-2011), scénariste, acteur et animateur de radio américain.

Toponyme 

 Corwin, ville américaine située en Ohio.